Dawson megye (Georgia)
 Dawson megye (Montana) 
 Dawson megye (Nebraska)
 Dawson megye (Texas)